Hugo Díaz puede referirse a:

 Hugo Díaz (1927-1977), músico argentino.
 Hugo Díaz Jiménez (1930-2001), caricaturista costarricense.
 Víctor Hugo Díaz (1965-), poeta chileno.
 Hugo Díaz Fernández (1987-), futbolista chileno.
 Hugo Díaz Rodríguez (1997-), futbolista español.
 Hugo Díaz Gutiérrez (1976-), periodista chileno.